Estevez bzw. Estévez ist ein Name galicischen Ursprungs. Er leitet sich von glg. Estevo (deutsch „Sohn von Stefan“) ab und stellt damit ein Patronym dar. 

Er ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Estévez (1916–1988), venezolanischer Komponist
 Aser Estévez, spanischer Radrennfahrer
 Carlos Irwin Estevez (* 1965), Geburtsname des US-amerikanischen Schauspielers Charlie Sheen, Sohn von Martin Sheen
 Cuto Estévez, dominikanischer Musiker und Komponist
 Emilio Estevez (* 1962), US-amerikanischer Filmschauspieler, Regisseur und Sohn des US-amerikanischen Filmschauspielers Martin Sheen
 Felipe de Jesús Estévez (* 1946), kubanisch-US-amerikanischer Bischof von Saint Augustine
 Fernando Estévez del Sacramento (1788–1854), spanischer Bildhauer und Maler
 Joe Estevez (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Jorge Arturo Medina Estévez (1926–2021), chilenischer Geistlicher und Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 José Gálvez Estévez (* 1974), spanischer Fußballspieler
 Ramon Estevez (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler und Sohn von Martin Sheen
 Ramón Antonio Gerardo Estévez (* 1940), US-amerikanischer Filmschauspieler, siehe Martin Sheen
 Renée Estevez (* 1967), US-amerikanische Filmschauspielerin und Tochter von Martin Sheen
 Reyes Estévez (* 1976), spanischer Mittelstreckenläufer
 Scarlett Estevez (* 2007), US-amerikanische Schauspielerin
 Wilfredo Pino Estévez (* 1950), kubanischer Geistlicher, Erzbischof von Camagüey

Siehe auch:
 Esteves